Les régions NUTS d'Italie (NUTS IT) sont utilisées à des fins statistiques dans le cadre de l'Union européenne (Eurostat). Les codes NUTS divisent le pays en trois niveaux :

 Subdivision en zones géographiques constituées par des groupes de régions
 Subdivision coïncidant avec les régions
 Subdivision coïncidant avec les provinces

Notes et références

Articles connexes 
 Nomenclature d'unités territoriales statistiques
 Eurostat
 Groupe de régions en Italie
 ISO 3166-2:IT

Région en Italie
Nomenclature d'unités territoriales statistiques 1